Cup of Austria 2021 – siódme zawody łyżwiarstwa figurowego z cyklu Challenger Series 2021/2022. Zawody rozgrywano od 11 do 14 listopada 2021 roku w hali Eisstadion Liebenau w Grazu.

Wyniki

Soliści

Solistki

Pary taneczne

Przypisy

Bibliografia 
 

2021 w łyżwiarstwie figurowym
2021 w Austrii
Sport w Grazu